Samsung SGH-E100 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, 2 стандартних батареї, зарядний пристрій, пішохідна гарнітура, ремінець, інструкція.

Подібні моделі 
 LG G5400
 Samsung SGH-S500
 LG C1400
 LG G7030
 Samsung SGH-S200

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SGH-E100  
 Характеристики телефону Samsung SGH-E100  

E
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем
Мобільні телефони, представлені в 2003 році